Георг Кляйнов (27 апреля 1873 — 20 октября 1936) — немецкий публицист, педагог и общественный деятель.

Биография
Сын помещика, специалиста по сельскому хозяйству, работавшему при германской дипмиссии в России. 

Начал свою карьеру офицером прусской армии, однако вынужден был уйти в отставку в результате травмы, полученной в ходе скачек. Изучал экономику в Кёнигсберге, Берлине, Париже и Женеве. В 1909—1920 гг. издатель журнала "Вести с границы" (Die Grenzboten), рупора национально-либеральной буржуазии. Издавал также и другие журналы. 

В годы Первой мировой войны — руководитель пресс-службы Верховного командования Восточного фронта и генерал-губернаторства Варшава (оккупированной германскими войсками территории Царства Польского). 

Кляйнов, как и многие другие представители консервативной публицистики (не в последнюю очередь, российские немцы на службе германского правительства), придерживался мнения об отторжении от России нерусских областей и установлении там главенства «немецкой культуры». В декабре 1915 г. вместе с Лонгином Цегельским, Фальком Шуппом и другими экспертами вошел в руководство Объединением "Свободная Украина" (Freie Ukraine). 

После войны выступил организатором «народных советов» (Volksräte) в Позене и Западной Пруссии. Председатель "Объединённых народных советов провинций Позен и Западная Пруссия". В 1922-1928 гг. путешествовал по Советскому Союзу и Азии. Впоследствии руководил евразийским семинаром Берлинской Высшей школы политики в ранге доцента. 

Имел чин тайного советника.

Сочинения
 Beiträge zur Lage der Hausindustrie in Tula. Leipzig: Duncker und Humblot, 1904.
 Aus Russlands Not und Hoffen. Berlin: C.A. Schwetschke und Sohn, 1906.
 Die Zukunft Polens. Bd. 1-2. Leipzig: Grunow, 1908, 1913.
 Das russische Problem // Die Vernichtung der englischen Weltmacht und des russischen Zarismus durch den Dreibund und den Islam. Berlin: Borngraber, 1915.
 Die Kaiser-Zeitung des Ost-Heeres. Lodz: [s. n.], 1915.
 Das Problem der Ukraina. Wien: Bund zur Befreiung der Ukraina, 1915.
 Die Polenfrage vor der Entscheidung. Berlin: Grenzboten, 1918.
 Der grosse Jahrmarkt von Nishnij Nowgorod. Erfurt: Gebr. Richters, 1925.
 Die deutsch-russischen Rechts- und Wirtschaftsverträge nebst Konsularvertrag vom 12. Okt. 1925. Berlin: Reimar Hobbing, 1926.
 Wirtschaftliche und soziale Spaziergänge an der Wolga und in Sibirien 1926. Düsseldorf: Bagel, 1926.
 Neu-Sibirien. Berlin: Reimar Hobbing, 1928.
 Russland in Asien. Berlin: Zentralverlag GmbH, 1928.
 Roter Imperialismus. Berlin: Julius Springer, 1931.
 Der Verlust der Ostmark. Berlin: Volk u. Reich, 1934.
 Turkestan. Leipzig: Koehler-Amelang, 1942 (издан посмертно, переработан Райнером Ольцшей).

Литература
 Neue Deutsche Biographie (NDB). Bd. 3. Berlin, 1957. S. 279-280.

Ссылки

Выпускники Кёнигсбергского университета
Преподаватели Берлинского университета